МФК «Факел» — российский мини-футбольный клуб из Сургута. Основан в 1994 году. В сезоне 2010/11 играл в Высшей лиге, втором дивизионе в структуре российского мини-футбола.

Выступления в чемпионатах России

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Ассоциации мини-футбола России

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Сургута